Нерц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нерц, Йохим (род. 1964) — немецкий биолог и ботаник.
 Нерц, Отто (1892—1949) — немецкий футбольный тренер.